Ві́дділ — одна з частин чого-небудь цілого, на які воно поділяється або його поділяють за певними ознаками.
 Відділ — одна з таксономічних категорій високого рангу, що об'єднує близькі класи рослин і грибів (відповідає типу в зоології)
 Відділ мінералів
 Геологічний відділ
 Ві́дділ, також ві́дділок — частина установи або підприємства, чи установа, що самостійно відає певними питаннями, але входить до складу іншої, більшої установи.
 Перший відділ
 Другий відділ — спецслужба Генерального штабу Війська Польського
 Третій відділ — орган політичного розшуку і слідства в Російській імперії
 Ві́дділ — частина приміщення, що має певне призначення, наприклад, продовольчій відділ магазину.
 Ві́дділ — частина журналу або газети, присвячена одному колу питань, одній темі.
 Ві́дділ — самостійна частина якогось вечора, концерту, вистави.
 Ві́дділ — діалектна назва загону.
 Ві́дділ — застаріла назва частини виділеного майна, господарства тощо.

Див. також 
 Департамент (установа)
 Відділення (значення)

Джерела